Kreisbach steht für

 Kreisbach (Gemeinde Wilhelmsburg), Ortschaft in der Gemeinde Wilhelmsburg, Niederösterreich, siehe Wilhelmsburg (Niederösterreich)
 Kreisbach (Traisen), rechter Zufluss zur Traisen bei Wilhelmsburg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Herren von Kreisbach
 Schloss Kreisbach